Héraclide (en grec ancien : ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

 Héraclide de Cumes, historien () ;
 Héraclide du Pont, philosophe et astronome platonicien () ;
 Héraclide de Salamine de Chypre, vainqueur olympique () ;
 Héraclide Lembos, philosophe péripatéticien () ;
 Héraclide d'Érythrées, médecin () ;
 Héraclide de Nysse, évêque de Nysse ().
 Héraclide de Sinope, poète grec, auteur de deux poèmes dans l’Anthologie grecque.

Voir aussi